Мартовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Мартовка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1330 человек, в том числе 648 мужчин и 682 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 Берёзовка (посёлок) — 
 Восход (посёлок) — 
 Мартовка (село, административный центр) — 
 Рассвет (посёлок) — 

Новый  — упразднённый в 1989 году посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края